Leylah Fernandez era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Donna Vekić ha sconfitto Caroline Garcia con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

  Caroline Garcia (finale)
  Marie Bouzková (primo turno)
  Donna Vekić (Campionessa)
  Elise Mertens (semifinale)

  Zhu Lin (semifinale) 
  Kateřina Siniaková (primo turno) 
  Mayar Sherif (quarti di finale) 
  Elisabetta Cocciaretto (quarti di finale)

Wildcard 

  Emma Navarro (secondo turno)
  Fernanda Contreras Gómez (primo turno)

  Marie Bouzková (primo turno)

Qualificate 

  Kamilla Rachimova (secondo turno)
  Lesja Curenko (primo turno, ritirata)
  Caroline Dolehide (quarti di finale)

  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno) 
  Despoina Papamichaīl (primo turno)
  Sachia Vickery (primo turno)

Lucky loser 

  Marina Bassols Ribera (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2023